Există mai multe mănăstiri cu hramul Sfântul Gheorghe:
în România:
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Birda (fondată în 1623), județul Timiș
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Giurgiu, județul Giurgiu
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Țigănești (fondată în 2004), județul Teleorman
în Republica Moldova:
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Căpriana (fondată în secolul al XV-lea), raionul Strășeni
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Zloți (fondată în 1941, re-fondată în 1998), raionul Cimișlia
în Palestina:
Mănăstirea Sfântul Gheorghe din Hozeva (fondată în secolul al VI-lea)